На территории Московской области в ведении федеральной службы исполнения наказаний находятся:
 10 следственных изоляторов (учреждения ФБУ СИЗО): СИЗО-1 в Ногинске, СИЗО-2 в Волоколамске, СИЗО-3 в Серпухове, СИЗО-4 в Можайске, СИЗО-5 в Кашире, СИЗО-6 в Коломне, СИЗО-7 в Егорьевске, СИЗО-8 в Сергиевом Посаде, СИЗО-10 в Можайске. Ни в одном регионе России больше нет такого количества следственных изоляторов, как в Московской области.

 6 различных колоний:
 1 колонии-поселения  (КП-3) в Электростали
 в городе Можайске, кроме двух СИЗО, расположены ещё и две колонии — женская колония (ИК-5) и воспитательная (МВК).
 в посёлке Новое Гришино Дмитровского района, недалеко от посёлка Икша, находится Икшанская воспитательная колония (ИВК) для несовершеннолетних.
 в Коломне — мужская колония общего режима (ИК-6).

Кроме этого в состав УФСИН входят:
 отдел специального назначения — «Факел» (базируется в промышленной зоне Москвы в районе Капотня)
 межрегиональный учебный центр в посёлке Фрязево Ногинского района)
 66 уголовно-исполнительных инспекций (УИИ), где исполняются наказания, не связанные с лишением свободы, из них 16 — межрайонных (МРУИИ). По количеству УИИ Московская область занимает второе место в Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 УФСИН России по Московской области 

Пенитенциарная система России
Органы власти Московской области